Název Brezinský potok má více vodních toků:

 Brezinský potok (přítok Drevenice) – levostranný přítok Drevenice na Slovensku v okrese Zlaté Moravce
 Brezinský potok (přítok Izry) – pravostranný přítok Izry na Slovensku v okrese Trebišov
 Brezinský potok (přítok Majerského potoka) – levostranný přítok Majerského potoka na Slovensku v okrese Levice
 Brezinský potok (přítok Nemecké) – pravostranný přítok Německé na Slovensku v okrese Detva
 Brezinský potok (přítok Orechovského potoka) – levostranný přítok Orechovského potoka na Slovensku v okrese Sobrance